Personen mit dem Namen Hellige:

 Hans Dieter Hellige (* 1943), deutscher Technikhistoriker
 Heinrich Hellige (1900–1950), deutscher Gewerkschafter, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Bankdirektor.
 Walther Hellige (1910–1984), deutscher Politiker

Unternehmen mit dem Namen Hellige:
 Hellige (Unternehmen), ein Hersteller von elektronischen Medizingeräten in Freiburg im Breisgau